Unterseeboot 57 ou U-57 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 57, navire de tête de type U 57, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition le ; démoli à Cherbourg en 1921.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-57, un sous-marin de type UB III lancé en 1917 et qui a été coulé le .
UC-57, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et porté disparu après le .
L'Unterseeboot 57, un sous-marin de type II.C, a été lancé en 1938 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le ; renfloué plus tard dans le mois et remis en service le  et sabordé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930